Мейстарадейлдин 1955 () — 13-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1955
Фарерские острова
1955 год на Фарерских островах